Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1985/86 war die 34. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG KWO Berlin verteidigte ihren Bezirksmeistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. In dieser belegte sie in der Staffel 1 den fünften Platz und verpasste damit den Aufstieg.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Vorjahresaufsteiger Einheit Pankow und nach vierjähriger Zugehörigkeit Lok Schöneweide ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Vorjahresabsteiger Berliner Verkehrsbetriebe aus der Staffel A sowie als Bezirksliganeuling die Zweitvertretung von Rotation Berlin aus der Staffel B auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1985/86